Schwarzspitzenhai oder Schwarzspitzen-Hai ist eine unpräzise Bezeichnung, mit der folgende Spezies gemeint sein können:

 Kleiner Schwarzspitzenhai
 Großer Schwarzspitzenhai
 Schwarzspitzen-Riffhai

Im Wiener Haus des Meeres ist damit letztere Spezies gemeint. Die englische Bezeichnung Blacktip Shark steht für erstere.